{{Футболист
 | изображение          = Nicklas Bendtner 2017.jpg
 | прозвище             = Лорд Бентнер
 | рост                 = 194
 | позиция              = нападающий
 | нынешний клуб        =
 | должность            =
 | молодёжные клубы     = 
 | клубы                = 
 | национальная сборная = 
}}
Ни́клас Бе́нтнер (в русскоязычных СМИ чаще — Бендтнер) (; 16 января 1988 года, Копенгаген) — датский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал в национальной сборной Дании.

 Клубная карьера 
Первые шаги Никлас Бентнер делал в Дании, в родном Копенгагене. Выступая нападающим молодёжного состава «Копенгагена», Никлас удачно действовал на острие атак. Через некоторое время, после удачного выступления на международном турнире юношеских сборных его заметили скауты лондонского «Арсенала». За основную команду он дебютировал 25 октября 2005 года, в матче Кубка лиги против «Сандерленда». Сезон 2006/07 Бентнер провёл в аренде в «Бирмингем Сити», за который он провёл 42 матча и забил 11 голов.

В 2007 году вернулся в «Арсенал», с которым в мае 2007 года подписал пятилетний контракт. В последующие два года появлялся на поле нерегулярно, чаще выходя на замену. В 2009 году, в связи с уходом Эммануэля Адебайора в «Манчестер Сити» и травмами Эдуардо да Силвы и Робина ван Перси стал одним из основных нападающих команды. В марте 2010 года сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Порту».

В сезоне 2011/12 находился в очередной аренде, в клубе «Сандерленд», где выходил на поле в основном составе, в отличие от «Арсенала», где Бентнер в предыдущий сезон прочно обосновался на скамейке запасных. Вообще, по мнению championat.com, в Английской Премьер-лиге Никлас выступает очень нестабильно, никак не может полностью раскрыться и «…по каким-то причинам в национальной сборной выглядит сильнее, чем в клубе…''».

Сезон 2012/13 игрок провёл снова в аренде — на этот раз в итальянском «Ювентусе», где начал бороться с лишним весом. Так и не забив ни гола за клуб из Турина, игрок вернулся в «Арсенал». Английский клуб не захотел расставаться с игроком летом 2013 года, хотя интерес к нему проявляли ряд корейских, немецких и испанских клубов, да и сам игрок желал уйти из команды. Игрок продолжил борьбу с лишним весом. В итоге, 5 декабря 2013 года он смог отличиться за «Арсенал» (в игре против «Халла») впервые с марта 2011 года. Второй же свой гол В сезоне 2013/14 Никлас забил в матче с Кардиффом, уже через минуту был заменён из-за травмы. Травма не позволяла ему играть примерно на протяжении месяца.

В сезоне 2015/16 Бендтнер был большую его часть травмирован и начал систематически нарушать дисциплину в команде — сначала его отстраняли от тренировок, но затем разорвали с ним контракт 25 апреля 2016 года. 7 сентября 2016 года подписал контракт с «Ноттингем Форест».

В мае 2021 года Никлас заявил, что завершил игровую карьеру. Он рассказал, что футбол значит для него очень многое и он не хотел бы разрывать с ним связь, поэтому получает тренерское образование.

Карьера в сборной 
За сборную Дании забил 29 голов в 72 матчах. Первый мяч забил в 18-летнем возрасте (матч против Польши).
…Мощный форвард таранного типа, который является главной звездой датской сборной…
В отборочном европейском цикле 2012 года забил три решающих гола. На самом чемпионате отметился дублем (Португалия — Дания, 3:2).

В марте 2013 года был отстранён от игр сборной Дании на полгода за вождение в нетрезвом виде.

Личная жизнь 
Ведёт довольно бурную жизнь, был замечен в драках, в том числе и с одноклубниками. Арестовывался в Англии за противоправные действия, появлялся на публике в пьяном виде. Некоторое время Бентнер встречался с баронессой , был близок королевской семье, и даже завёл с баронессой ребёнка, однако через семь недель после этого они расстались. Именно из-за этого случая за игроком и закрепилось прозвище «Лорд».

Также неоднократно был участником многих скандалов, в том числе и международных. Так, на Евро-2012 разместил на своих трусах рекламу букмекерского агентства и при праздновании гола продемонстрировал надпись, вследствие чего был наказан одноматчевой дисквалификацией и штрафом.

В сентябре 2018 года в Копенгагене избил таксиста, за что был приговорён к 50 дням тюремного заключения

Достижения

Командные 
 «Ювентус»
 Чемпион Италии: 2012/13

 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2013/14

 «Вольфсбург»
 Обладатель Кубка Германии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Германии: 2015

 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2017, 2018
 Обладатель Кубка Норвегии: 2018
 Обладатель Суперкубка Норвегии (2): 2017, 2018

Личные 
 Футболист года в Дании до 17 лет: 2004
 Талант года в Дании: 2007
 Футболист года в Дании: 2009 (по версии DBU и TV2)
 Гол года в Дании: 2009
 Лучший бомбардир Элитсерии: 2017

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Футбольного союза Дании

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Русенборг»
Преступники Дании